Хинес () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Севилья, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Большая Севилья. Занимает площадь 3 км². Население — 13108 человек (на 2010 год). Расстояние — 6 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Gines
 Información de Gines
 Ayuntamiento de Gines

Населённые пункты Севильи
Муниципалитеты Севильи